Gregorio González puede referirse a:

 Gregorio González, escritor español del Siglo de Oro.
 Gregorio González de Cuenca, corregidor del Cuzco (1561-1562).
 Gregorio González Galarza (1869-1948), fotógrafo español.
 Goyo González (1962-), periodista español.
 Gregorio González Nicolini (1974), cineasta chileno.
 Gregorio González Arranz, militar español carlista.
 Gregorio González Murillo, político chileno.